Пелгусово — деревня станции (ранее посёлок ж/д станции) в Тейковском районе Ивановской области России. Входит в Большеклочковское сельское поселение.

География 
В 1,5 км к северу находится деревня Пелгусово, давшее названии станции и посёлку при нём. До деревни идёт поселковая дорога, имеющая название Станционная улица.

Население

Транспорт 
Ж/д станция Северной железной дороги Пелгусово.

В пешей доступности остановка общественного транспорта «Деревня Пелгусово», выходящая на участок автодороги  Иваново—Тейково.

Примечания 

Населённые пункты Тейковского района